Termenul „Chalfont” se poate referi la:
 Chalfont St Giles, în Buckinghamshire, Anglia
 Chalfont St Peter, în Buckinghamshire, Anglia
 Chalfont Common, în Buckinghamshire, Anglia
 Little Chalfont, în Buckinghamshire, Anglia
 Chalfont, Pennsylvania, târg situat in comitatul Bucks, Pennsylvania, SUA
 Chalfont & Latimer station, o stație de pe linia de metrou London Metropolitan

Vezi și 
 Chalfont Road, Oxford, Anglia
 Lord Chalfont